Katina Schubert (Heidelberg, 1961. december 28. –) német politikus és újságíró. 2007-ben megtámadta a német nyelvű Wikipédiát, mert szerinte nem kellett volna például a horogkeresztet ábrázolni a cikkekben.

Jegyzetek

További információk 

1961-ben született személyek
Heidelbergiek
A PDS tagjai
A Baloldali Párt (Németország) tagjai
Német nők
Élő személyek